ЦПД:
 Церебральное перфузионное давление
 Цитопатическое действие